

Biologia 
Metamorfosi – trasformazione animale al termine dello sviluppo embrionale
Muta – ordini di trasformazioni biologiche tra gli esseri viventi
Trasformazione batterica – processo naturale attraverso cui i batteri scambiano DNA tra loro

Chimica e fisica 
Trasformazione termodinamica
Trasformazione adiabatica –  trasformazione termodinamica senza scambio di calore
Trasformazione ciclica – particolare trasformazione termodinamica
Trasformazione isobara – trasformazione termodinamica a pressione costante
Trasformazione isocora – trasformazione termodinamica a volume costante
Trasformazione isoentropica – trasformazione termodinamica a entropia costante
Trasformazione isoterma – trasformazione termodinamica a temperatura costante
Trasformazione isotermobarica – trasformazione termodinamica a temperatura e pressione costante
Trasformazione quasistatica – particolare trasformazione termodinamica

Sport 
 Trasformazione – azione del football americano, successiva alla realizzazione di un touchdown, che consente il conseguimento di punti aggiuntivi
 Trasformazione – nel rugby

Altro 
Trasformazione – in matematica, sinonimo di funzione
Trasformazione – nel buddhismo, nascita (jati) e trasfigurazione (samkranti)
Trasformazione organizzativa – in economia, trasformazione di una organizzazione verso un assetto diverso
Trasformazione terrestre – in ambito militare, rinnovamento ed ammodernamento delle forze armate
Trasformazione – in mitologia e letteratura, sinonimo di metamorfosi
Trasformazione – in diritto, operazione con cui si manifesta un cambiamento fra tipi di società "lucrative"

Altri progetti